Wales est le nom du Pays de Galles en anglais. Il s'agit également du nom de plusieurs lieux dans les pays anglophones.

Toponymie
Au Royaume-Uni :
 Wales, une localité du Yorkshire du Sud,

Aux États-Unis :
 Wales, (également appelée Pays de Galles sur certaines cartes françaises) une localité du Cap Prince-de-Galles en Alaska,
 Wales, une localité du Comté de Cavalier dans le Dakota du Nord,
 Wales, une localité du Comté d'Androscoggin dans le Maine,
 Wales, une localité du Comté de Hampden dans le Massachusetts,
 Township de Wales, un towship dans le Comté de Saint Clair dans le Michigan,
 Wales, une localité du Comté d'Érié dans l'État de New York,
 Wales, une localité du Comté de Sanpete dans l'Utah,
 Wales, une localité du Comté de Waukesha dans le Wisconsin.

En Australie :
 New South Wales, la Nouvelle-Galles du Sud

Personnes
Wales est également un nom de famille notamment porté par :
 Howard Wales (1943-2020), claviériste américain
 
 Jimmy Wales, le fondateur de la Wikimedia Foundation
 Julia Grace Wales (1881-1957), pacifiste canadienne,
 Ross Wales, nageur et dirigeant de natation américain
Wales est une variante du nom De Waele

Voir aussi 
 ,

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme